Szwajcaria:
 Gibloux – góra
 Gibloux – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Zobacz też:
 Mont-Gibloux